Prinsesse Louise kan referere til flere personer:

 Prinsesse Louise (datter af Christian 6.) (1726-1749) – prinsesse af Danmark-Norge, gift hertuginde af Sachsen-Hildburghausen
 Prinsesse Louise (datter af Frederik 5.) (1750-1831) – prinsesse af Danmark-Norge, gift prinsesse og landgrevinde af Hessen-Kassel
 Prinsesse Louise (datter af Frederik 8.) (1875-1906) – prinsesse af Danmark, gift prinsesse af Schaumburg-Lippe